City Kids – gruppo musicale francese
City Kids – album degli Spyro Gyra del 1983
CityKids – spettacolo televisivo del 1993
City Kids – film diretto da Poon Man-kit del 1989